Mörbylånga (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Mörbylånga (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.